Бекки:

 Бекки Тэтчер — одна из главных персонажей романа Марка Твена «Приключения Тома Сойера».
 «Бекки Шарп» — экранизация «Ярмарки тщеславия» американского режиссёра Рубена Мамуляна.
 «Бекки» () — американский фильм-триллер 2020 года.

См. также 
 Беки